Bacco e Arianna – dipinto di Tiziano, databile al 1520-1523
 Bacco e Arianna – dipinto di Giambattista Pittoni realizzato indicativamente nel 1723 della collezione del Museo del Louvre di Parigi
 Bacco e Arianna – serie di dipinti di Giambattista Pittoni realizzate tra il 1930 ed il 1932
 Bacco e Arianna del Senato – dipinto di Giambattista Pittoni di data sconosciuta esposto presso Palazzo Madama
 Bacco e Arianna – altorilievo in marmo di Tullio Lombardo, databile al 1505-1510